Ферндейл (Ferndale) — название нескольких населённых пунктов:

В США:
 Ферндейл (Вашингтон)
 Ферндейл (Калифорния)
 Ферндейл (Мичиган)
 Ферндейл (Мэриленд)
 Ферндейл (Пенсильвания)
 Ферндейл (Флорида)
В других странах:
 Ферндейл (Западная Австралия)
 Ферндейл (Новый Южный Уэльс)
 Ферндейл (Уэльс)
 Ферндейл (Южная Африка)